CSB kan avse: 

 CSB-System AG – ett internationellt IT-företag
 CSB – IATA:s flygplatskod för en flygplats i Caransebeş, Rumanien, se Caransebeş Airport 
 Csb – en klimatkod i Köppens system
 csb – ISO 639-2 kof för språket kasjubiska